Gräfenberg kan syfta på flera företeelser: 

 Gräfenberg Spot – fysiologiskt begrepp, se G-punkten

Geografi
 Gräfenberg, Tyskland – en kommun i Tyskland
 Gräfenberg – tidigare tyskt namn på en by i Tjeckien, se Lázně Jeseník

Personer
 Ernst Gräfenberg (1881–1957), tysk-amerikansk gynekolog, upphovsmannen till begreppet G-punkten